

Geografia 
 Francia
 Raville – comune nella regione del Grande Est
 Raville – frazione del comune di Cherisy, regione del Centro-Valle della Loira
 Raville-sur-Sânon – comune nella regione del Grande Est
 Servigny-lès-Raville – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Jacques de Raville – nobile lussemburghese